Kena – fiume della Russia
 Kena – centro abitato della Lituania
 Kena Mobile – servizio di comunicazione mobile di TIM
 Kena – strumento musicale noto come flauto delle Ande
 Kena: Bridge of Spirits – avventura dinamica della Ember Lab

Pagine correlate 
Chena